Parapandalus är ett släkte av kräftdjur. Parapandalus ingår i familjen Pandalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Parapandalus